Астлан-де-лас-Гарсас ()  —   населённый пункт в Мексике, входит в штат Наярит. Население 394 человека.

Ссылки

Города Наярита